Iglesia de la Resurrección puede referirse a:
 Iglesia de la Resurrección (Abu Gosh), edificio religioso católico, parte del monasterio benedictino Santa María de la Resurrección en Abu Gosh, Israel
 Iglesia catedral de la Resurrección, catedral anglicana en el corazón de Lahore, Pakistán